Goldkäfer ist
 eine Kurzgeschichte von Edgar Allan Poe, siehe Der Goldkäfer
 der umgangssprachliche Name des Goldglänzenden Rosenkäfers
 die mittelamerikanische Käferart Plusiotis gloriosa, siehe Goldkäfer (Art)
 die Gattung Protaetia aus der Unterfamilie der Rosenkäfer, siehe Goldkäfer (Gattung)
 ein (oft abschätzig gemeinter) Begriff aus der Finanzwelt, siehe Goldbug

Siehe auch:
 Thüringer Goldkäfer